Gminy w USA:
 Lanier (ang. Lanier Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lanier (ang. Lanier County) – w stanie Georgia